Jméno a příjmení Andris Bērziņš nosí více osobností:

 Andris Bērziņš (1944) (* 1944) – lotyšský politik a bankéř, prezident státu od roku 2011 do roku 2015,
 Andris Bērziņš (1951) (* 1951) – lotyšský politik, předseda vlády státu,
 Andris Bērziņš (herec) (* 1952) – lotyšský herec.